Den Namen Wild Goose Railroad trugen zwei Eisenbahnen auf der Seward-Halbinsel in Alaska:

 von 1900 bis 1902 die spätere Seward Peninsular Railroad
 ab 1902 die offiziell Golovin Bay Railway genannte Bahn